Wetterhäuschen steht für:

 Wetterhäuschen (Hygrometer), ein traditionell-folkloristisches Messinstrument
 Thermometerhütte, eine genormte Messstation
 Wettersäule, ein Stadtmöbel mit meteorologischen Messanzeigen
 Wetterhäuschen (Quedlinburg), eine denkmalgeschützte Wettersäule in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Wetterstation #Wetterhütten und Instrumente
 Wetterhütte (Begriffsklärung)